

Presentación previa 
Philip Bester y Chris Guccione eran ellos defensores del título, Chris Guccione decidió no participar este año.

James Cerretani y Max Schnur ganaron el título tras derrotar en la final Daniel Evans y Lloyd Glasspool.

Cabeza de serie

  Philip Bester /  Peter Polansky ''(Cuartos de final)
 ''' James Cerretani /  Max Schnur (Campeones)

<ol start=3>
  Hugo Nys /  Renzo Olivo ''(Semifinales, baja)
  Mitchell Krueger /  Darren Walsh ''(Baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Drummondville 2016